Данный список стран по доказанным запасам угля основан на оценках BP, опубликованных в Статистическом обзоре мировой энергетики 2014 и Статистическом обзоре мировой энергетики 2020 (Statistical Review of World Energy 2014; Statistical Review of World Energy 2020) по состоянию на конец 2013 и конец 2019 годов соответственно. Запасы угля приведены в миллионах тонн и в процентах (%) от мировых запасов.

Список стран по доказанным запасам угля

См. также 
 Ископаемый уголь
 Мировые запасы нефти
 Мировые запасы природного газа
 Список стран по добыче нефти
 Список стран по добыче природного газа
 Список стран по добыче угля

Примечания 

 
Мировая экономика
Угль